Plusieurs navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Danae :

 le , un vaisseau de ligne de cinquième rang lancé en 1759 ;
 le , un vaisseau de ligne de cinquième rang lancé en 1779 ;
 le , un vaisseau de ligne de sixième rang lancé en 1798 ;
 le , un sloop-of-war lancé en 1867 ;
 le , un croiseur léger de classe Danae lancé en 1918.
 le HMS Danae, un destroyer annulé en 1946.
 le , une frégate de classe Leander lancée en 1965.

Danae